Корчо́вка — населённые пункты:

Россия
 Корчёвка — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

Украина
 Корчёвка — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Корчёвка — село в Червоноградском районе Львовской области.

См. также 
 Корчовка
 Корчевание